En Pologne, Dobrojewo peut désigner : 

 Dobrojewo, village de la voïvodie de Grande-Pologne,
 Dobrojewo, village de la voïvodie de Lubusz,
 Dobrojewo, village de la voïvodie de Poméranie-Occidentale.